Pietrzyków – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Dobromierz 
 Pietrzyków – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Lipinki Łużyckie 
 Pietrzyków – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek 
 Pietrzyków – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Pyzdry

Zobacz też 
 Pietrzykowo
 Pietrzyków-Kolonia